Casa Ramon Casas i Carbó, edifici modernista a l'Eixample.
 Casa Ramon Casas i Gatell, casa natal del pintor Ramon Casas i Carbó al barri Gòtic.